Idioma piceno puede hacer referencia a los siguientes idiomas:

 Idioma piceno meridional, lengua itálica indoeuropea.
 Idioma piceno septentrional, lengua preindoeuropea sin clasificar.